Магбурака () — город в центральной части Сьерра-Леоне, на территории Северной провинции. Административный центр .

Географическое положение 
Город находится в южной части провинции, на левом берегу реки , на расстоянии приблизительно 137 километров к востоку-северо-востоку (ENE) от столицы страны Фритауна. Абсолютная высота — 71 метр над уровнем моря.

Население 
По данным переписи 1985 года численность населения города составляла 10 347 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В этническом составе населения преобладают представители народности темне.

Экономика и транспорт 
Главными продуктами городского экспорта являются орехи кола, пальмовое масло, рис и томаты.
Ближайший  расположен в городе Бо.

Примечания 

Города Сьерра-Леоне